ATP turnir u Dubaiju teniski je turnir službenog imena Dubai Duty Free Tennis Championships. Na otvorenim terenima Dubaija natječu se tenisači i tenisačice na tvrdoj podlozi (beton). Turnir se igra pod pokroviteljstvom šeika Mohameda bin Rašida Al Maktuma, premijera i potpredsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladara Dubaija.

Turnir je od 2009. godine dio ATP 500 serije turnira za muškarce, od 2012. godine turnir za žene je u kategoriji Premijer 700.

Pobjednici

Tenisači 

Međunarodna teniska natjecanja
Međunarodna športska natjecanja u UAE